La sigla DCE puede hacer referencia a:

 Distributed Computing Environment o DCE, sistema de software para computación distribuida;
 DCE Remote Procedure Call, sistema de llamada a procedimiento remoto del conjunto de software OSF DCE;
 DCE Distributed File System, protocolo de nivel de aplicación, según el Modelo OSI;
 Equipo terminal de datos o EDCT, Equipo Terminal del Circuito de Datos, en inglés Data Circuit-terminating Equipment, DCE.